Teatre Serrano (Sueca). Antic teatre situat a Sueca (Ribera Baixa)
 Teatre Serrano (Gandia). Teatre situat a Gandia (la Safor)